Ideogram může označovat:
 piktogram – jednoduchý stylizovaný obraz (znak), který něco sděluje
 ideogram (písmo) – znak obrázkového písma označující nějakou myšlenku, předstupeň logogramu odpovídajícího konkrétnímu slovu
 kaligram – báseň psaná do obrazce

Externí odkazy